Ректор се може односити на:

 Ректор, управник универзитета или неке друге високе школе;
 Ректор (Рим), назив за управитеља или намјесника у старом Риму;
 Ректор (црква); назив за начелника конвента или свештеничког колегијума у Католичкој цркви;